Louis Dominique Ghislain De Fœstraets of De Foestraets (Brussel, 19 februari 1797 - aldaar, 19 april 1878) was een Zuid-Nederlands edelman.

Geschiedenis
In 1756 verleende keizerin Maria Theresia erfelijke adel aan Louis Festraets, advocaat bij de Justitieraad van Brabant.

Levensloop
 Louis Dominique Ghislain De Fœstraets werd in 1822 onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden erkend in de erfelijke adel. Hij was een kleinzoon van de voornoemde Louis Festraets en een zoon van Louis Jean De Festraets, heer van Suerbempde en van Linsmeau, licentiaat in de rechten, raadsheer bij het Rekenhof, en van Joséphine Vanderfosse. Hij trouwde in 1824 met Sophie de Marnix (1805-1874), dochter van graaf Charles de Marnix en van Dorothée van der Gracht. Hij was van 1824 tot 1878 burgemeester van Noduwez-Linsmeau. Hij werd lid van de Ridderschap van Zuid-Brabant, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Brabant, majoor van de Burgerwacht in Brussel.
Ernest de Fœstraets (1826-1900), trouwde met Eugénie de Zualart (1844-1929). Ze hadden vier kinderen, maar zonder verdere mannelijke afstammelingen.
 Jules de Fœstraets (1836-1911), trouwde met Marie Gosuin (1844-1930). Ze kregen zeven kinderen. Met afstammelingen tot heden, onder wie:
 Gaston de Fœstraets (1869-1929), trouwde met Elza Dedyn (1882-1937). Ze kregen twee zoons.
Ferdinand de Fœstraets (1907-1979), was burgemeester van Aye. Hij trouwde met gravin Henriette van der Stegen de Schriek (1912-1989), met wie hij drie kinderen kreeg, en hertrouwde met Yvonne Lizin (1902-1998).
 Victor de Fœstraets (1838-1921), trouwde met barones Marie de Vivario de Ramezée (1849-1924). Ze kregen vier kinderen, met afstammelingen tot heden, onder wie:
 Roger de Fœstraets (1875-1946), trouwde met gravin Geneviève d'Oultremont (1888-1967), van wie vier kinderen, met afstammelingen tot heden.
 Marie-Charlotte de Fœstraets (1880-1957), trouwde met markies Othon de Trazegnies (1868-1957).

Literatuur
 Généalogie Festraets, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1862.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1988, Brussel, 1988.
 Luc DUERLOO & Paul JANSSENS, Wapenboek van de Belgische adel, Brussel, 1992.

Ridderschap van Zuid-Brabant
Belgische adel in de 19e eeuw
Zuid-Nederlandse adel (voor 1830)
Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Brabant
DeFoestraets, Louis
Zuid-Nederlands burgemeester (voor 1830)